Ekonomiskog är skog planterad för kommersiellt bruk, så kallat skogsbruk och vars syfte är att producera så mycket timmer, bränsle, massaved, energiskog och andra skogsprodukter som möjligt. 

 
Skogsbruk